Ilha Mutumquara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Mutunquara, ö, Pará, 
 Ilha Ituquara, ö, Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar